

Chanson 

 Never Again est une chanson de Kelly Clarkson faisant partie de l'album My December ;
 Never Again est un single de Discharge sorti en 1984 ;
 Never Again est un single de Nickelback sorti en 2002.

Cinéma 
 Never Again est un film muet américain de Gilbert M. Anderson sorti en 1908 ;
 Never Again est un film de David Wark Griffith et Frank Powell sorti en 1910 ;
 Never Again est un film de Harry Solter sorti en 1910 ;
 Never Again est un court-métrage américain produit par William Selig et réalisé par Tom Mix sorti en 1915.
 Never Again est un film de Scott Sidney sorti en 1915 ;
 Never Again est un film de Tom Mix sorti en 1915 ;
 Never Again est un film de 1924 ;
 Never Again est un film de Eric Schaeffer sorti en 2001.

Télévision 
 Never Again est le titre original de l'épisode Plus jamais de la  de X-Files (1997).